Депортация азербайджанцев из Армении () — переселение азербайджанского населения Армянской ССР в 1947—1950 годах, осуществленное согласно Постановлению Совета Министров СССР № 4083 от 23 декабря 1947 года.

Депортация азербайджанского населения из Армянской ССР 
В 1945 году СССР предъявил Турции территориальные претензии на Карс и Ардаган. Конфронтация в отношениях между странами сохранялась вплоть до смерти Сталина. До 1953 года продолжалась подготовка к обоснованию этих претензий, и важным шагом стало решение Сталина — предложить зарубежным армянам переехать в Советскую Армению (репатриироваться). В советских планах по вовлечению Турции в сферу влияния СССР Советская Армения занимала наиболее выгодное военно-географическое положение на восточном рубеже Турции. Потенциально нелояльные, по мнению советского руководства, азербайджанцы могли стать «пятой колонной» в случае ожидаемого конфликта с Турцией. Историк Владислав Зубок считает это основной причиной, по которой Сталин решил депортировать азербайджанское население Армянской ССР, что и было осуществлено в 1947—1950 годах согласно Постановлению Совета Министров СССР № 4083 от 23 декабря 1947 года. Один из пунктов этого постановления гласил:

Разрешить Совету Министров Армянской ССР освобождаемые азербайджанским населением постройки и жилые дома в связи с переселением их в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР использовать для расселения зарубежных армян, прибывающих в Армянскую ССР.

Детали переселения были также определены в Постановлении Совета министров СССР № 754 Переселенцам, согласно этому решению, следовало выделить часть их колхозного движимого имущества и обеспечить бесплатную перевозку этого имущества до нового места жительства. Стоимость оставленного на территории Армении движимого имущества должна была выплачиваться колхозам по месту нового вселения азербайджанцев. Переселенцам были предоставлены некоторые льготы, а также выданы безвозвратные денежные пособия в размере 1000 рублей на главу семьи и 300 рублей на каждого члена семьи. Совет Министров Армянской ССР обязывался оказывать помощь переселенцам в продаже принадлежащих домов в местах выхода. 

Историк Владислав Зубок считает, что Сталин дал приказ переселить азербайджанское население Армянской ССР в Азербайджан с целью освободить место для армянских репатриантов, число которых оценивалось в 400 тысяч, и сделал это с подачи «потерявшего надежды на возвращение „земли предков“» первого секретаря ЦК Компартии Армянской ССР Григория Арутюнова. По мнению Владислава Зубка, в Армению приехало 90 тысяч армян. Азербайджанцы же были вынуждены переселиться в Кура-Араксинскую низменность Азербайджана, где быстро развивалось хлопководство, а их места, как и было запланировано, заняли армяне.

В Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР планировалось переселить в три этапа около 100 тыс. человек, в том числе 10 тыс. в 1948 году, 40 тыс. в 1949 году и 50 тыс. в 1950 году. Эти планы, однако, не удавалось осуществить в столь короткие сроки в связи с недостаточным финансированием строительных работ на территории Азербайджанской ССР. На основании обращения Совета Министров Азербайджанской ССР переселенческая программа была скорректирована и продлена до 1954 года.

Некоторые азербайджанские авторы связывали переселение с возвращением армянских репатриантов, а армянские, в свою очередь, с необходимостью освоения новых земель в Азербайджане. Историк Виктор Шнирельман считает, что это не было репрессивной мерой, по его мнению, после смерти Сталина азербайджанцы вернулись в свои прежние жилища. По мнению азербайджанских авторов М. Аллахвердиева и А. Алескерова переселение было вызвано существенным расширением орошаемых земель в Кура-Араксинской низине и организованным в связи с этим переселением в республику азербайджанцев из закавказских и среднеазиатских республик, а также других регионов.

См. также 

 Население Армении
 Этнические меньшинства в Армении
 Азербайджанцы в Армении
 Депортация народов в СССР

Примечания

Ссылки 
 Джамиль Гасанлы: Послевоенные территориальные претензии СССР к Турции или «нереальные планы» г-на С.Саргсяна. ИА Regnum, 8 августа 2011
  Джамиль Гасанлы: Территориальные претензии Армении к Азербайджану и Грузии. Депортация азербайджанцев из Армении. ИА Regnum, 10 августа 2011

Депортированные народы
Массовые депортации в СССР
История Азербайджана
Армянская ССР
Азербайджанцы
Национальные меньшинства
Депортации народов